Blekholmen kan syfta på:

Blekholmen, Helsingfors
Blekholmen, Stockholm